Línea 104 puede referirse a:

 Línea 104 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 104 de colectivos de Corrientes.
 Línea 104 de colectivos de Rosario.
 Línea 104 de autobuses de Madrid.
 Línea 104 de ómnibus de Montevideo.